Whitestone kan syfta på följande:

 Whitestone, Devon, ort i England, Storbritannien
 Whitestone, Ontario, ort i Kanada